Patrick Blethon, né le 25 mai 1966, est un chef d’entreprise français, président-directeur général du Groupe Saur depuis le 7 janvier 2020.

Biographie

Formation 
Patrick Blethon est diplômé de l’ESDE Paris.

Carrière professionnelle 
Il passe l’essentiel de sa carrière chez United Technologies, en particulier chez Otis dès 1991. Il occupe divers postes de direction et de responsabilités commerciales à travers le monde. Tour à tour, il devient directeur des opérations constructions neuves France, directeur de la zone Europe de l’Est et directeur général de la branche russe de l’entreprise jusqu’à devenir vice-président chargé de la stratégie et du développement commercial.

Il devient vice-président business et stratégie aux États-Unis, avant d’occuper le poste de président sur la zone Asie alors basée à Singapour. En 2015, Patrick Blethon devient président de la zone EMEA (Europe, Middle East & Africa) jusqu’à la mi-2019.

Saur 
Patrick Blethon rejoint Saur en 2019 en tant que directeur général adjoint, à la suite du rachat de l’entreprise par le fonds d’investissement suédois EQT Partners. Il est nommé président-directeur général le 7 janvier 2020. Il réorganise les activités du groupe, alors troisième opérateur de distribution d’eau en France derrière Suez et Veolia.

Vie publique 
Fils de l’ancien maire de la commune de Cusset, Joseph Blethon, Patrick Blethon est conseiller municipal de la ville de Vichy depuis juin 2020 où il occupe la fonction de conseiller spécial à l’économie, à l’emploi et à l’industrie.

Distinctions 
Patrick Blethon est nommé chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2014.

Notes et références

Liens 

Naissance en mai 1966
Chef d'entreprise français